

Прізвище 

Ча́плін — прізвище, яке може мати різне походження.

Англійське прізвище 
Чаплін () — англійське прізвище, утворене від chaplain («священик», «капелан») — шляхом його фонетичного запису.
 Бен Чаплін (; 1969) — британський актор.
 Джеральдіна Чаплін (; 1944) — британська акторка.
 Сідні Чаплін (; 1885—1965) — англійський актор, старший брат Чарлі Чапліна.
 Уна Чаплін (; 1986) — актриса, онука Чарлі Чапліна.
 Чарлі Чаплін (; 1889—1977) — американський актор німого кіно.

Російське прізвище 
Чаплін () — російське прізвище, утворене від російського діалектного слова чапля («чапля»), якому у літературній мові відповідає цапля.
 Чаплін Анатолій Федорович (1931—1993) — радянський вчений у сфері теорії та техніки антен.
 Чаплін Всеволод Анатолійович (1968—2020) — голова Синодальної ради РПЦ по взаємодії з громадськістю, протоієрей.
 Чаплін Марія-Гражина Анатоліївна (нар. 1981) — українська журналістка, телеведуча, продюсерка, володарка титулу «Міс Україна — 2002»

Топонім

Чаплін — місто, штат Коннектикут
 Чаплін — переписна місцевість, штат Кентуккі

Див. також 
 «Чаплін» () — американський художньо-біографічний фільм режисера Річарда Аттенборо.
 3623 Чаплін (3623 Chaplin) — астероїд головного поясу, відкритий 4 жовтня 1981 року.